Лилич () — населённый пункт в общине Србац Боснии и Герцеговины.
 Зоран Лилич (; род. 1953) — сербский и югославский политик, второй президент Союзной Республики Югославии с 25 июня 1993 по 25 июня 1997.
 Лилич, Галина Алексеевна — д.ф.н., профессор СПбГУ